Йениш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йениш, Ганс (1907—1989) — немецкий художник.
 Йениш, Николай Христианович (1851—1903) — контр-адмирал Русского императорского флота.
 Йениш, Рудольф (род. 1942) — немецкий учёный.

См. также 
 Ениш
 Яниш